Comitatul Gray sau Gray County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:
Gray County, Kansas
Gray County, Texas